L'édition féminine 2021 du tournoi de tennis de Melbourne III se déroule du 3 au , sur dur en extérieur. Elle appartient à la catégorie WTA 500. Aucune joueuse ne remporte le tournoi en raison du retard pris dans la programmation.

Faits marquants 
Ce tournoi regroupe les joueuses qui ont été confinées plus longtemps à cause de cas de COVID-19 dans leur avion pour l'Australie.

À partir du vendredi 5, les matchs se jouent avec un super tie-break au troisième set pour essayer de tenir le programme.

Cependant, les organisateurs du Grampians Trophy décident le samedi d'annuler la finale de ce tournoi de préparation à cause du programme surchargé des joueuses et du manque de temps avant le début de l'Open d'Australie.

Forfaits 
En simple, on note le forfait de la Canadienne Bianca Andreescu (tête de série) et de l'Américaines Alison Riske (tête de série). Elles sont respectivement remplacées par Oksana Kalashnikova et Ellen Perez.

Lauréate 
La finale est annulée par manque de temps. L'Estonienne et tête de série  Anett Kontaveit et l'Américaine Ann Li, qualifiées pour la finale, reçoivent la prime et les points de finaliste.

Primes et points 

Source:

Résultats

Parcours

Tableau 

*La finale n'a pas lieu. Les deux joueuses reçoivent les points et la prime de finaliste.

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Melbourne
 Saison 2021 de la WTA

Liens externes 
 

WTA 2021
Melbourne
Tennis en février 2021
Tennis en Australie en 2021